Араґац ():

 Араґац — найвища гора у Вірменії.
 Араґац — село неподалік від міста Апаран, марз (область) Арагацотн, Вірменія.
 Араґац — село неподалік від міста Аштарак, марз Арагацотн, Вірменія.
 Араґац — село неподалік від міста Талін, марз Арагацотн, Вірменія. Наразі перейменоване у Арагацаван.
 Араґац — село у марзі Армавір, Вірменія.
 Араґац — залізнична станція Вірменської залізниці у марзі Арагацотн, Вірменія.
 Араґац — радянська лампова електронна обчислювальна машина.